Ка́ттер — многозначное понятие.

Фамилия 
 Каттер, Берндт (1932—2014) — финский пятиборец, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мельбурне.
 Каттер, Джоффри (род. 1934) — британский хоккеист на траве.
  (1849 — ?) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за спасение утопающего (1872).
  (1875—1945) — американский врач, биохимик и педагог, декан Колледжа медицины Университета Небраски (1915—1925) и медицинской школы Северо-Западного университета (1925—1941).
  (Кристина Катерр; р. 1939) — американская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр (1968).
  (1860—1939) — американский архитектор, работавший в штатах тихоокеанского побережья, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (1851—1931) — американский архитектор, работавший в штатах атлантического побережья, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (род. 1950) — американский географ, иностранный член Королевского норвежского общества искусств и литературы (с 2015).
 Каттер, Чарльз Эмми (1837—1903) — американский библиотекарь и библиотековед.
  (1929—2010) — британский ботаник, заведующая кафедрой ботаники Манчестерского университета (1979—1986), член Эдинбургского королевского общества (с 1971).

В технике 
 Каттер — синоним режущего плоттера.
 Каттер — в русском языке в технической терминологии практически не используется. Наиболее близким термином является резак.

См. также